Вінчик — зменшувальна форма від вінець
 Вінчик — рідковживаний синонім віночка, частини оцвітини квітки
 Вінчик (православ'я) — паперова чи тканинна стрічка, яку кладуть на лоб померлому при похованні
 Вінчик (католицтво) — католицька молитва, що читається по чотках-розарію
 Вінчик — перехідна частина від шкіри до копита в копитних тварин
 Вінчик — те саме, що й ві́нця, краї посудини (рідковживане)

Див. також 
 Віничок (помилково «вінчик») — прилад для збивання
 Вінець
 Вінок (значення)
 Вінці (значення)

Примітки